Mogoș poate fi:

 Mogoș, Alba, sat în județul Alba, reședința comunei Mogoș
 Poienile-Mogoș, Alba, sat comuna Mogoș

Nume de familie 
 Ion Mogoș

Altele 
 Ioan Mogos

Vezi și 
 Râul Mogoș (dezambiguizare)
 Râul Mogoșu (dezambiguizare)
 Mogoșani (dezambiguizare)
 Mogoșoaia (dezambiguizare)
 Mogoșești (dezambiguizare)
 Mogoșeni, sat în județul Bistrița-Năsăud
 Mogoșanu (nume de familie)

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania
Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară